Dr. José Jesus Victório Rodrigues (Monte Alto, 17 de julho de 1925 - Monte Alto, 02 de fevereiro de 2010) foi médico e político brasileiro. Foi  prefeito de Monte Alto por dois mandatos, de 1969 a 1973 e de 1981 a 1989.

Ligações externas 
 Página da prefeitura

Naturais de Monte Alto
Prefeitos de Monte Alto